Chauffer peut faire référence à :
 Mettre un chauffage en route,
au figuré :
 utiliser le style « jazz hot » (voir Milt Buckner),
 chauffer une salle, préparer un public d'un spectacle,

Chauffer quelqu'un